Regno Unito
 St Albans  – capoluogo della Città e distretto di St Albans
 Stati Uniti d'America
 St. Albans – città della Contea di Somerset, Maine
 St. Albans – comunità non incorporata della Contea di Franklin, Missouri
 St. Albans – comune (city), capoluogo della Contea di Franklin, Vermont
 St. Albans – comune (town) della Contea di Franklin, Vermont
 St. Albans – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale